Санта Марија дел Буарахе има више значења:

 Санта Марија дел Буарахе, Бачоко 2502 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Марија дел Буарахе (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику